Tour of Oman 2017 var den 8. udgave af cykelløbet Tour of Oman. Den første etape startede tirsdag 14. februar 2017 fra Al Sawadi Beach og var 176,5 km til Naseem Park. Løbet afsluttedes seks etaper senere i Muttrah 19. februar 2017. Løbet var del af UCI Asia Tour 2017 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev Ben Hermans fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Søren Kragh Andersen kørte for 
 Lasse Norman Hansen kørte for 
 Asbjørn Kragh Andersen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Eksterne henvisninger
 

UCI Asia Tour 2017
2017